Konkurencja Ujeżdżenia podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w dniach 13 – 19 sierpnia 2008 roku w Hong Kong Sports Institute.

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+08:00)

Wyniki 
Pierwszą częścią eliminacji było Grand Prix. Wyniki poszczególnych zawodników zaliczały się do konkurencji drużynowej. Do drugiej części eliminacji Grand Prix Special awansowało 25 najlepszych zawodników (maksymalnie trzech z jednego kraju).
Do finałowej rozgrywki (Grand Prix Freestyle) awansowało 15 zawodników. Wyniki poprzedniej części konkurencji nie były zaliczane w kolejnej części.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008